Йончев (женската форма: Йончева) е българско фамилно име. Може да се отнася за някое от следните лица:
 Васил Йончев (1916–1985) – български художник;
 Въло Йончев (1919–1944) – български участник в комунистическото съпротивително движение по време на Втората световна война;
 Димитър Йончев (р. 1944) – български политик;
 Елена Йончева (р. 1964) –  българска журналистка, политик;
 Зафир Йончев (1924–2006) – български художник-график, майстор на графичните техники, преподавател;
 Иван Йончев (1884–1918) – български поет;
 Иван Йончев (кмет на Бургас) –  български общественик;
 Иво Йончев (р. 1985) – български актьор;
 Йордан Йончев – Гъмзата (р. 1976) – български музикант, тромпетист;
 Кирил Йончев (1920–2007) – български епископ;
 Любен Йончев (1933–2003) – български политик;
 Любо Йончев (р. 1983) –  български поп певец;
 Михаил Йончев (р. 1947) – български актьор;
 Панайот Йончев (р. 1877) – български революционер;
 Руслан Йончев (р. 1991) – руски футболен вратар от киргизко-български произход
 Соня Йончева (р. 1981) – българска оперна певица, сопрано;
 Стефан Йончев (188–1904) – български писател, публицист и политик;
 Тодор Йончев (1859–1940) –  български учител и общественик;
 Христо Йончев-Крискарец (1879–1950) – български художник-живописец и планинар;
 Цветан Йончев (р. 1956) –  български футболист и треньор.

Български фамилни имена